Il nome Luigi III viene usato per riferirsi a diversi personaggi storici:

Luigi III d'Angiò
Luigi III del  Sacro Romano Impero (detto "il Cieco")
Luigi III di Germania
Luigi III di Baviera
Luigi III di Borbone-Condé
Luigi III di Francia